L'expression Oscars du cinéma 1983 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1983 et honorait des films sortis en 1982.

Pour les films sortis en 1983 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1984.